Csehország
 Vlčkovice v Podkrkonoší, település a Trutnovi járásban
 Horní Vlčkovice, Vlčkovice v Podkrkonoší településrésze
 Dolní Vlčkovice, Vlčkovice v Podkrkonoší településrésze
 Vlčkovice, Kolinec településrésze a Klatovyi járásban
 Vlčkovice, Mladkov településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Vlčkovice, Neustupov településrésze a Benešovi járásban
 Vlčkovice, Praskačka településrésze a Hradec Králové-i járásban